Malé, capitale des Maldives
Malé, ville de la province autonome de Trente, en Italie
Malé, commune rurale de la préfecture de Ouham-Pendé, en République centrafricaine
Malé, ville de la préfecture de Mbadjini-Est, aux Comores